Football Club Internazionale Milano (femminile) – sezione femminile del Football Club Internazionale Milano, sorta nell'ottobre 2018
 Associazione Sportiva Dilettantistica Femminile Inter Milano –  società calcistica femminile sorta nel 2009 e scioltasi nel 2018